Jim Clyburn – politico statunitense
 Kris Clyburn – cestista statunitense
 Will Clyburn – cestista statunitense